Slavonia, o Schiavonia, può indicare:
 Slavonia
 Regno di Slavonia
 Regno di Croazia e Slavonia
 Regione di Požega e della Slavonia

Schiavonia
Nella forma Schiavonia può essere invece un quartiere ed una porta della città di Forlì (in questo caso, la pronuncia è Schiavonìa):
Porta Schiavonia

en:slavonia